Stany Zjednoczone:
 New Glarus – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
 New Glarus – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
 New Glarus (ang. New Glarus Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green

Zobacz też:
 Glarus